Севиньяк () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Севиньяк () — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Севиньяк-Мерак () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи